El término Yaxché, toponímico en lengua maya, puede hacer referencia a:

 San Isidro Yaxché, una población localizada en el Tekax, Yucatán, México;
 Santa María Yaxché, una población localizada en el municipio de Mérida, Yucatán, México;
 Santa María Yaxché, una población localizada en el municipio de Tahmek, Yucatán, México;
 Yaxché, una población localizada en el municipio de Dzitás, Yucatán, México;
 Yaxché, una población localizada en el municipio de Kaua, Yucatán, México;
 Yaxché, una población localizada en el municipio de Tunkás, Yucatán, México;
 Yaxché Casares, una población localizada en el municipio de Mérida, Yucatán, México;
 Yaxché de Peón, una población localizada en el municipio de Ucú, Yucatán, México;
 Yaxché (sitio arqueológico), un yacimiento de la cultura maya en la zona Puuc del estado de Campeche; o
 San Antonio Yaxché, una hacienda en el municipio de Hopelchén, Campeche, México.

Botánica 
 Yaxché es el vocablo en lengua maya que denomina el árbol de la ceiba o ceibo (Ceiba pentandra).